Pumpen bezeichnet:
 Das Befördern von Gasen, Flüssigkeiten oder Suspensionen mittels einer Pumpe
 in der Physik:
 die Anregung des Lasermediums, siehe Laser
 Optisches Pumpen, ein physikalischer Effekt durch optische Anregung
 Verdichterpumpen beschreibt einen Effekt der Strömungsmechanik
 Pumpen (Angeln), eine Angeltechnik
 Pumpen (Skateboarding), eine Technik zur Beschleunigung beim Skateboarding
 Ein Mountainbike durch Hochdrücken des Körpers zu beschleunigen, siehe Pumptrack

 einen Straßennamen im Hamburger Kontorhausviertel
 Tatort: Pumpen, österreichischer Fernsehfilm aus der Reihe Tatort (2020)

Siehe auch Pumpe